Grand Prix IMŚ na długim torze 2001

Wyniki 
4 turnieje finałowe
 8 lipca 2001 r. (niedziela),  Parchim
 19 sierpnia 2001 r. (niedziela),  Tonbridge
 26 sierpnia 2001 r. (niedziela),  Herxheim bei Landau/Pfalz
 1 września 2001 r. (sobota),  Morizès

Uwaga!: Niemiec Sirg Schützbach z licencją szwajcarską

2001
2001 w long tracku
2001 w Niemczech
2001 w Anglii
2001 we Francji